Ква́ртник (, ) — польская серебряная монета XIV века.

Общие сведения 
Квартником называли польскую серебряную монету номиналом 1/4 польского скойца (), 1/6 гроша или 1/96 серебряной гривны. Последняя в XIV веке весила примерно 200 граммов, то есть, квартник соответствовал чуть более чем двум граммам серебра.

Чеканка монеты в Польше 
Чеканка началось при Казимире Великом в 1337—1338 годах, а продолжалось до 1403 года. В конце XIV века за квартник давали 3 денария, поэтому его стали называть третьяк, или тернар. В тогдашней Польше квартник вместе с полугрошем был доминирующей монетой.

Чеканка монеты во Львове 
Квартники также чеканились во Львове, примерно с 1379 года, после перехода Галицко-Волынского княжества под власть Польши в 1340 году. На них изображался герб Галицких земель и латинская надпись MONETA DOI RVSCIE R («монета Руси»).

Примечания 

Монеты Польши
Серебряные монеты
История Львова
Денежные единицы по алфавиту